AIEA est un sigle qui peut désigner :
 Agence internationale de l'énergie atomique, dont le siège est à Vienne.

 Aiea, une localité hawaïenne.